Il cantante di jazz (The Jazz Singer) – film del 1927 diretto da Alan Crosland, con Al Jolson, primo film sonoro della storia del cinema
 Il cantante di jazz (The Jazz Singer) – film del 1952 diretto da Michael Curtiz
 La febbre del successo - Jazz Singer (The Jazz Singer) – film del 1980 diretto da Richard Fleischer
 The Jazz Singer – album di Neil Young del 1980